Holoholo peut désigner :
 le holoholo, une langue d’Afrique ;
 les Holoholo, un peuple d’Afrique.